Desirèe Henry (Londres, Reino Unido, 26 de agosto de 1995) es una atleta británica de ascendencia guyanesa, especialista en carreras de velocidad, subcampeona mundial en 2017 en relevo 4 × 100 m.

Carrera deportiva

En las Olimpiadas de Río 2016 gana el bronce en relevos 4 x 100 m, por detrás de las estadounidenses y jamaicanas.

Al año siguiente, en el Mundial de Londres 2017 gana la medalla de plata en los relevos 4 x 100 m, tras las estadounidenses (oro) y por delante de las jamaicanas (bronce), y siendo sus compañeras de equipo: Asha Philip, Dina Asher-Smith y Daryll Neita.

Referencias

Atletas de Reino Unido
Nacidos en Londres